Шипсхед-Бей:

 Шипсхед-Бей — район на берегу одноимённого залива.
 Шипсхед-Бей — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Brighton Line.